Карбинці (община) — адміністративна община в Македонії.
 Карбинці (Македонія) — село в Македонії.
 Карбинці — село в Болгарії.